Minestra maritata – piatto italiano tradizionale della Campania
 Minestra maritata – piatto italiano tradizionale del Piemonte